Ir o IR se puede referir a:

 Ir, verbo irregular del idioma español;
 Ir, símbolo químico del iridio;
 Idioma ir, lengua hablada en Laos;
 .ir, dominio de nivel superior de código de país para Irán;
 Radiación infrarroja, una forma de radiación electromagnética;
 Espectroscopia infrarroja;
 Izquierda Republicana (1934-1959), partido político español;
 Izquierda Republicana, partido político español de la actualidad;
 Izquierda Revolucionaria (1998-2001), partido político español.
 Ir (2010), partido político uruguayo.
 Índice de Renovabilidad de la Oferta Total de Energía Primaria (IR)
 IR, abreviatura de InterRegio, un tipo de tren en Europa.
 IR, personaje del manga y anime Corrector Yui.